Рачко́вский — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Рачковский, Адам (1898—1977) — польский актёр и певец, тенор.
 Рачковский, Иван Петрович (1878—1961) — российский и советский геолог, специалист по Центральной Азии, сын врача Петра Ивановича Рачковского.
 Рачковский, Игорь Анатольевич (род. 1968) — белорусский государственный деятель, председатель пограничного комитета.
 
 Рачковский, Феликс Феликсович (1876—1959) — землевладелец, российский и польский политический деятель.

Примечания